Термон — топоним. Может означать:

 Термон (Ирландия) — деревня в Ирландии.
 Термон (Этолия и Акарнания) — малый город в Греции.
 Термон (дим) — община в Греции.

См. также 
 Терм
 Фермон